Strangers ist Titel folgender Werke:

 Strangers, Roman von Gardner Dozois von 1978, siehe Fremde (Roman)
 Strangers, Roman von Dean R. Koontz von 1986, siehe Schwarzer Mond (Roman)
 Strangers, deutscher Verleihtitel des US-Spielfilms Sanfte Augen lügen nicht von Sidney Lumet von 1992
 Strangers: The Story of a Mother and a Daughter, US-amerikanischer Fernsehfilm von 1979 mit Gena Rowlands und Bette Davis, siehe Heimkehr einer Fremden
 Strangers (2007, Indien), indischer Spielfilm von Aanand L. Rai
 Strangers (2007, Israel), israelischer Experimentalfilm von Guy Nattiv und Erez Tadmor mit Lubna Azabal
 Strangers (2023), US-amerikanischer Spielfilm von Andrew Haigh